Bethany Joy Lenz-Galeotti (1981), een Amerikaans actrice en zangeres
 Henri Guillaume Galeotti (1814-1858), een Frans-Belgisch botanicus en geoloog